Cet article présente les résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2022 au Sénat de la République, la chambre haute du Parlement italien.

 Lien vers les résultats à la Chambre des députés

Résultats nationaux

Résultats par listes

Zones de votes calculées séparément

Vallée d'Aoste 
La Vallée d'Aoste élit un seul sénateur au scrutin majoritaire à un tour.

L'alliance de Centre-droit ravit la circonscription à la coalition Vallée d'Aoste.

Trentin-Haut-Adige 
Le Trentin-Haut-Adige fait élire ses 6 sénateurs au scrutin majoritaire à un tour dans 6 circonscriptions.

Par circonscriptions

Italiens de l'étranger 
À la suite de la réduction du nombre de députés et de sénateurs, chaque secteur pour la diaspora envoie maintenant un seul sénateur chacun, ce qui signifie que ces quatre personnes sont élus de facto au scrutin majoritaire à un tour.

Par répartitions

Europe

Amérique du Sud

Amérique du Nord et centrale

Afrique, Asie, Océanie et Antarctique

Résultats par régions

Répartition des sièges 
À la suite du Référendum constitutionnel italien de 2020, les électeurs italiens ont voté pour la réduction du nombre de leur parlementaires. Le Sénat de la République voit, pour sa part, son nombre de sénateurs réduit de 315 à 200. Même si le mode de scrutin actuel (Rosatellum bis) est préservé, cela entraîne donc une réduction du nombre de ses composantes (collèges plurinominaux, sièges de liste et circonscriptions plurinominales...)

Ci-dessous se trouve cette nouvelle répartition, comparée à la précédente.

Résumé

Par partis

Par coalitions

Piémont

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Lombardie

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Vénétie

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Frioul-Vénétie Julienne

Par circonscription uninominale

Ligurie

Par circonscriptions uninominales

Émilie-Romagne

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Toscane

Par circonscriptions uninominales

Ombrie

Par circonscription uninominale

Marches

Par circonscriptions uninominales

Latium

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Abruzzes

Par circonscription uninominale

Molise

Par circonscription uninominale

Campanie

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Pouilles

Par circonscriptions uninominales

Basilicate

Par circonscription uninominale

Calabre

Par circonscriptions uninominales

Sicile

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Sardaigne

Par circonscriptions uninominales

Voir aussi 
 Résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2022 (Chambre des députés)
 Élections générales italiennes de 2022

Notes et références

Notes

Références 

2022
Italie